South Gate – città della Contea di Los Angeles, California
 South Gate – census-designated place della Contea di Anne Arundel, Maryland